Spuk im Schloß ist der Titel von
 Spuk im Schloß (1927), US-amerikanisches Filmdrama von Paul Leni (The Cat and the Canary)
 Spuk im Schloß (1947), deutsche Gruselkomödie von Hans H. Zerlett